Krzysztof Kasprzyk (ur. 1946) – polski poeta, działacz polonijny
 Krzysztof Włodzimierz Kasprzyk (ur. 1948) – polski fizyk, dziennikarz, urzędnik konsularny, działacz polonijny
 Krzysztof Kasprzyk (ur. 1963) – polski muzyk i tancerz, członek zespołów Papa Dance i Ex-Dance
 Krzysztof Kasprzyk (zm. 2020) – polski siatkarz

Przypisy